Деса:

  — река в Испании, левый приток реки Улья.
 Деса — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Деса — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия.
 Деса, Хеан (род. 1993) — перуанский футболист.